Појам Антиох може да се односи на:

 Антиох (адмирал), атински адмирал
 Антиох (отац Селеука I Никатора), македонски генерал
 Антиох I Сотер, селеукидски краљ од 282. п. н. е. до 261. п. н. е.
 Антиох II Тео, селеукидски краљ
 Антиох III Велики, селеукидски краљ
 Антиох IV Епифан, селеукидски краљ од 175. п. н. е. до 164. п. н. е.
 Антиох V Еупатор, селеукидски краљ
 Антиох VI Дионис, селеукидски краљ
 Антиох VII Сидет, селеукидски краљ од 159. п. н. е. до 129. п. н. е.
 Антиох VIII Грип, селеукидски краљ од 141. п. н. е. од 96. п. н. е.
 Антиох IX Кизички, селеукидски краљ
 Антиох X Еусеб, селеукидски краљ
 Антиох XI Епифан, селеукидски краљ
 Антиох XII Дионис, селеукидски краљ
 Антиох XIII Азијатски, селеукидски краљ
 Антиох I од Комагене
 Антиох II од Комагене
 Антиох III од Комагене
 Антиох IV од Комагене
 Антиох Афродисије,
 Антиох из Аскалона
 Антиох (митологија), је у грчкој митологији било име више личности